Геннадий Журавлёв:
 Журавлёв, Геннадий Александрович (1914—1979) — директор Курганского автобусного завода (1961—1974), депутат Верховного Совета РСФСР V созыва.
 Журавлёв, Геннадий Кириллович (1923—1999) — советский государственный деятель, Первый заместитель Министра внешней торговли СССР, Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Египте.